Акрополь
 Афінський акрополь
 Акрополь (район Афін)
 Акрополь (газета)
 Турнір Акрополя
Акрополь Ліндоса

Акрополіс
 Акрополіс — село в Сімферопольському районі, АР Крим.
 Ралі Акрополіс